Борхес — популярне прізвище іспанського походження.
 11510 Борхес — астероїд.